Lefebvrea dinteri är en flockblommig växtart som först beskrevs av H.Wolff, och fick sitt nu gällande namn av Johannes Mattfeld. Lefebvrea dinteri ingår i släktet Lefebvrea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
dinteri